Манне Сігбан, Карл Ма́нні Гео́рг Сі́гбан (швед. Karl Manne Georg Siegbahn; *3 грудня 1886(18861203), Еребру, Швеція — 26 вересня 1978, Стокгольм, Швеція) — шведський фізик.
 Кай Сігбан, Кай Манні Берье Сігбан (швед. Kai Manne Börje Siegbahn; *20 квітня 1918(19180420), Лунд, Швеція — †20 серпня 2007, Ангельхольм, Швеція) — шведський фізик.
 10446 Сігбан (10446 Siegbahn) — астероїд головного поясу.